Silbermine steht für:
 ein Bergwerk, in dem Silber abgebaut wird, siehe Silber#Vorkommen und Förderung
 Silbermine (Phantasialand), eine Themenfahrt im Freizeitpark Phantasialand

Siehe auch: